Romain Rondeau est un acteur français né à Nancy.

Biographie 

Formé par Ada Lonati puis par Niels Arestrup au Théâtre École du Passage, il a travaillé au théâtre avec Hans-Peter Cloos, Anne Delbée, Jean-Pierre Vincent ou encore Youlia Zimina. Il est l'un des membres fondateurs de la compagnie Parciparlà.

Filmographie

Cinéma 
2001 : La Bande du drugstore de François Armanet
 2003 : Clara et moi d'Arnaud Viard : François
 2005 : Judas, court métrage de Nicolas Bary
 2006 : Jean de la Fontaine, le défi de Daniel Vigne : Jean Racine
 2009 : Je vais te manquer d'Amanda Sthers
 2010 : Le Frère, moyen métrage de Julien Darras : Alban Delorme
 2011 : Ecce Homo, court métrage de Jean Bernard Tate
 2012 : Merci Marcus, court métrage de Marianne Viard : Romain
 2012 : À cœur ouvert de Marion Laine : David
 2013 : Arnaud fait son deuxième film d'Arnaud Viard : Philippe
 2021 : Je n'avais pas vu les choses comme ça d'Arnaud Viard

Télévision

Téléfilms 
 2003 : Les Liaisons dangereuses de Josée Dayan
 2005 : Les Rois maudits de Josée Dayan : Henri « Tors Col » de Leicester
 2008 : L'Amour dans le sang de Vincent Monnet : Lambert Wilson
 2011 : Le Fil d'Ariane de Marion Laine : Rémy Bélère

Séries télévisées 
 2004 : Alex Santana, négociateur de René Manzor (épisode Accident) : Frédéric Sebastian
 2006 : RIS police scientifique de Dominique Tabuteau (épisode Rencontres) : Stéphane Gamond
 2006 : Les Bleus, premiers pas dans la police de Vincent Monnet (épisode Une vie de chien) : Philippe Magnard
 2007 : Boulevard du Palais de Christian Bonnet (épisode Dîner froid) : Daniel Cohen
 2011 : WorkinGirls de Sylvain Fusée : Cédric Vélosse
 2016 : Scènes de ménages : l'ex de Marion
 2018 : Munch de Frédéric Berthe (épisode Meurtre  2.0) : Lionel Becker
 2019 : Astrid et Raphaëlle de Elsa Bennett et Hippolyte Dard (Pilote) : Philippe Belem
 2021 : HPI (saison 2, épisode 7 « 55 kilos »), réalisé par Djibril Glissant : Rodrigue

Clips 
 2000 : ' de Orwell
 2015 :  de Tazieff

 Doublage 
 2014 - 2017 : Silex and the City : plusieurs personnages secondaires

 Distinctions 
 Festival International La Cabina - Valencia 2010 : prix du meilleur acteur pour Le Frère''

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Naissance à Nancy
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Acteur français de doublage